Michael Turner (stripauteur) (1971-2008), Amerikaans comictekenaar
 Michael Turner (voetballer) (1983), Engels voetballer
 Michael Turner (waterpoloër) (1951), Australisch waterpoloër